Pretschner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pretschner (* 1975), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Dietrich Peter Pretschner (1938–2007), deutscher Nuklearmediziner, Informatiker und Hochschullehrer
 René Pretschner (* 1962), deutscher Jazzmusiker